— предстоящий мини-сериал, историческая приключенческая драма. Станет второй экранизацией исторического романа «Сёгун» Джеймса Клавелла (первая экранизация романа вышла в 1980 году). Телеканал FX заказал 10 серий сериала в августе 2018 года. Съёмки начались в Канаде в сентябре 2021 года.

В ролях 
 Космо Джарвис — Джон Блэкторн
 Хироюки Санада — даймё Ёси Торанага
  — Тода Бунтаро Марико
 Таданобу Асаноу — Касиги Ябу
  — Отиба
 Токума Нисиока — Тода Хиро-матсу
  — Исидо
 
  — Тода Бунтаро
 Ясунари Такэсима
 Хирото Канаи — Оми-сан
 Тоси Тода — Сугияма
 Хиро Канагава — Игараси
 Нестор Карбонель — Васко Родригес
 Юки Кура
 Томми Бастоу — отец Алвито
 Моэка Хоси — Фудзико-сан
  — Кири
 Юка Коури — Киту

Сюжет 
События мини-сериала разворачиваются в 1600 году и повествуют об истории английского капитана Джона Блэкторна, попавшего в Японию в разгар междоусобных войн.

Производство

Разработка 
3 августа 2018 года было объявлено, что телеканал FX заказал производство мини-сериала «Сёгун», который станет второй экранизацией одноимённого романа Джеймса Клавелла. Исполнительными продюсерами стали , Аллон Райч, Майкл Де Лука, Микаэла Клавелл (дочь Джеймса Клавелла), Тим ван Паттен, Юджин Келли и Ронан Беннетт. В декабре 2020 года было объявлено, что несмотря на то, что съёмки были отложены из-за пандемии COVID-19, сериал находится в производстве. Главным сценаристом новой адаптации стал , который вместе со своей женой Рейчел Кондо также станет продюсером.

Подбор актёров 
24 мая 2021 года стало известно, что Космо Джарвис и Хироюки Санада были утверждены на главные мужские роли в сериале. 30 сентября 2021 года стало известно, что в сериале также снимутся  в роли Марико, Таданобу Асаноу в роли Касиги Ябу,  в роли Отибы, Токума Нисиока в роли Тоды Хиро-матсу,  в роли Исидо, а также , , Ясунари Такэсима, Хирото Канаи, Тоси Тода, Хиро Канагава, Нестор Карбонель, Юки Кура, Томми Бастоу, Моэка Хоси,  и Юка Коури.

Съёмки 
Изначально планировалось провести съёмки в Японии и в Великобритании, однако впоследствии планы были пересмотрены. Съёмки начались 22 сентября 2021 года в Ванкувере (Канада) и завершатся 22 апреля 2022 года.

См. также 
 Сёгун (мини-сериал)

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала FX